Ergens helemaal te gek van zijn
 Hoteldebotel, een synoniem
 Stapelgek (nummer), een nummer van de Bankzitters

Zie ook
 Gek